Sezon 2009 Formuły 2 – pierwszy sezon tej serii wyścigowej po jej wskrzeszeniu w czerwcu 2008 roku.

Regulacje

Harmonogram weekendów 
 Piątek:
 Trening 1 – 30 minut
 Trening 2 – 30 minut
 Kwalifikacje do pierwszego wyścigu – 30 minut (sesja dla wszystkich kierowców)

 Sobota:
 Kwalifikacje do drugiego wyścigu – 30 minut (sesja dla wszystkich kierowców)
 I wyścig – 30-40 minut jazdy

 Niedziela:
 II wyścig – 30-40 minut jazdy

Punktacja 
 Wyścig 1:
 Miejsca 1-8 na mecie według skali punktowej 10-8-6-5-4-3-2-1

 Wyścig 2:
 Miejsca 1-8 na mecie według skali punktowej 10-8-6-5-4-3-2-1

Opis sezonu

Kierowcy 

 Henry Surtees, syn byłego mistrza świata Formuły 1 Johna Surteesa, zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas wyścigu na torze Brands Hatch w wyścigu Formuły 2. Kierowca został uderzony przez koło innego pojazdu, który wypadł z toru, po czym najprawdopodobniej stracił przytomność i z pełną prędkością uderzył w bandę. Jeszcze na torze został poddany pierwszym zabiegom medycznym, a później został zabrany helikopterem do Royal London Hospital.

Testy

Eliminacje w sezonie 2009

Rezultaty wyścigów

Informacje 
Format F2 składa się z dwóch sesji treningowych, dwóch oddzielnych sesji kwalifikacyjnych i dwóch 110-kilometrowych wyścigów w każdy weekend. W drugim wyścigu wymagany jest jeden pit-stop, ale polega on tylko na zatrzymaniu się na stanowisku serwisowym bez wymiany opon czy tankowania. Pierwsza ósemka wyścigu na mecie będzie otrzymuje punkty według schematu 10-8-6-5-4-3-2-1. Wszyscy kierowcy F2 dysponują takimi samymi bolidami Williams JPH1 z turbodoładowanymi jednostkami napędowymi Audi. Pojemność skokowa tych jednostek wynosi 1,8 l, zaś maksymalna moc 450 KM.

Mistrz F2 otrzyma możliwość przeprowadzenia testów w bolidzie F1 z zespołem Williams – konstruktorem samochodów nowej serii.

Zobacz też 
 Formuła 1
 Formuła 2
 Seria GP2

Przypisy 

2009 w sportach motorowych
Sezony Formuły 2